Blackmore est un nom propre anglo-Saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
 Harry Blackmore Whittington (1916-2010), paléontologue britannique ;

Patronyme 

 Clayton Blackmore (1964-), footballeur gallois ;
Rachael Blackmore (1964-), jockey irlandaise ;
 Richard Blackmore (1654-1729) , médecin et poète anglais ;
 Richard Doddridge Blackmore (1825-1900), romancier britannique ;
 Ritchie Blackmore (1945-), guitariste anglais membre du groupe Blackmore's Night ;
 Steven Blackmore (1962-2020), rugbymen gallois ;
 Susan Blackmore (1951-), psychologue conférencière américaine.

Toponyme 

 , village de l’Essex en Angleterre.

Autre 
 Sonde de Blakemore, un dispositif médical ;

Patronyme anglais